Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 1999–2000. Het was het 44e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden.

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die PSV onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 1999/00.

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1999/00